Adem (lucht), lucht die door levende wezens wordt gebruikt
 Adem (voornaam), populaire Turkse voornaam
 Adem (film), een Belgische film uit 2010 die handelt over patiënten die lijden aan mucoviscidose
 Adem (album), het elfde album van Acda en De Munnik
 Adem (band), een band
 Acute gedissemineerde encefalomyelitis (ADEM), een immuungemedieerde ziekte van de hersenen
 Adem (Miss Montreal), een lied van Miss Montreal uit 2022
 Adem (Hef), een lied van Hef uit 2022
 Adem (Katnuf), een lied van Katnuf uit 2022